Comus (Aude)
 Comus (Maryland)